Superman The Ride ist der Name folgender Achterbahnen:

 Superman The Ride in Walibi Holland, siehe Xpress: Platform 13
 Superman The Ride (Six Flags New England)